Totora (gemeente), een Boliviaanse gemeente in departement Cochabamba
Totora (Cochabamba), een plaats in departement Cochabamba
San Pedro de Totora, een Boliviaanse gemeente in departement Oruro
Totora (Oruro), een plaats in departement Oruro